Warnes steht für:

Geographische Orte:
 Warnes (Buenos Aires), eine Ortschaft in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Warnes (Santa Cruz), eine Stadt im bolivianischen Departement Santa Cruz
 Municipio Warnes, ein Landkreis (Municipio) im bolivianischen Departement Santa Cruz
 Provinz Ignacio Warnes, eine Provinz im bolivianischen Departement Santa Cruz
 Río Warnes, ein Fluss im bolivianischen Departement Santa Cruz

Personen:
 Alfred Warnes (1936–2020), österreichischer Schriftsteller
 Ignacio Warnes (1772–1816), argentinischer Militärführer aus den Unabhängigkeitskriegen
 Jennifer Warnes (* 1947), US-amerikanische Sängerin